|-
| 202301 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202302 - || || 3 de febrer de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin College
|-
| 202303 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 202304 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202305 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202306 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202307 - || 2005 DQ || 28 de febrer de 2005 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 202308 - || || 18 de febrer de 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 202309 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202310 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202311 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202312 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202313 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202314 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202315 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202316 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202317 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202318 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202319 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202320 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202321 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202322 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202323 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202324 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202325 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202326 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202327 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202328 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202329 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202330 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202331 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202332 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202333 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202334 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202335 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202336 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202337 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202338 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202339 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202340 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202341 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202342 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202343 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202344 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202345 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202346 - || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202347 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202348 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202349 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 202350 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202351 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202352 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202353 - || || 10 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 202354 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202355 - || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202356 - || || 7 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 202357 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 202358 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202359 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202360 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202361 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202362 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202363 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202364 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202365 - || || 11 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202366 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202367 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202368 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202369 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202370 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202371 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202372 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202373 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 202374 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202375 - || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202376 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 202377 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202378 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 202379 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202380 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202381 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202382 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 202383 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202384 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202385 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202386 - || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202387 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202388 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202389 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202390 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202391 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202392 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202393 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 202394 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202395 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202396 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202397 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202398 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202399 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202400 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
|}

2